Kleiner Staufenberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Kleiner Staufenberg (Schwarzwald) (623,4 m), Nachbargipfel des Merkur im Nordschwarzwald, zwischen Baden-Baden und Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Kleiner Staufenberg (Harz) (420 m), im Harz, bei Zorge, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Kleiner Staufenberg (Kaufunger Wald) (370,5), im Kaufunger Wald, bei Staufenberg-Lutterberg, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Großer Staufenberg
 Staufenberg